Diego de Almagro – konkwistador hiszpański
 Diego de Almagro – wyspa w Chile
 Diego de Almagro – miasto w Chile